Jméno a příjmení Jan Tříska má více nositelů:

 Jan Tříska (1936–2017) – česko-americký herec
 Jan Tříska (sochař) (1904–1976) – český akademický sochař
 Jan Tříska (saxofonista) (* 1977) – český tenorsaxofonista a klarinetista